Амали-арена () — арена, расположенная в Тампе, Флорида. Используется для проведения соревнований по хоккею, баскетболу, американскому футболу и концертов. Является домашней ареной для команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг».

История 
Здание расположено в деловом центре Тампы Channelside District. Открыта в 1996 году под названием «Айс-пэлас» (, Ледовый дворец). Первым событием, прошедшим после открытия, стало Royal Hanneford Circus. В первом хоккейном поединке «Тампа» выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5-2.

Арена была построена для замены устаревшего Expo Hall, где играла домашние игры «Лайтнинг». Перед переездом в «Айс-пэлас», «Лайтнинг» в 1993 году переехали в Florida Suncoast Dome в Сент-Питерсберге. Эта арена получила название «Thunderdome».

После строительства, арена трижды меняла хозяина и в настоящее время сдаётся в аренду владельцам команды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Права на название были проданы St. Petersburg Times, ежедневной газете, выпускаемой во Флориде.

3 сентября 2014 года владелец «Лайтнинг» Джефф Виник объявил, что права на название стадиона были проданы Amalie Oil Company и он будет переименован в «Амали-арену».

Примечания

Ссылки 
 Official website 
 Arena map and directions 

Ледовые арены США
Баскетбольные арены США
Спортивные сооружения Тампы
Тампа-Бэй Лайтнинг
Здания и сооружения, построенные в 1996 году в США
Спорт в США в 1996 году
1996 год во Флориде